Арка́дий Алекса́ндрович Фили́ппов (1903, дер. Екимово, Тихвинский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 1957) — советский партийный деятель, первый секретарь Иркутского обкома ВКП(б) (1938—1939), участник большого террора. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Член РКП(б) с 1920 г.

В 1923—1925 гг. слушатель Петроградской (Ленинградской) губернской партийной школы.

 1925—1930 гг. — председатель Правления профсоюзного комитета, Культурной комиссии, заводского комитета завода «Красный треугольник» (Ленинград),
 1930—1931 гг. — директор завода «Красный маляр»,
 1931—1933 гг. — председатель Нарвского районного совета профсоюзов (Ленинград),
 1933—1937 гг. — секретарь комитета ВКП(б) завода имени А. А. Жданова (Ленинград),
 1937 г. — первый секретарь Кировского районного комитета ВКП(б) (Ленинград),
.
 1937—1938 гг. — первый секретарь Красноярского краевого комитета ВКП(б). Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 и активным участием в сталинских репрессиях.
 1938—1939 гг. — и.о. первого секретаря, первый секретарь Иркутского областного комитета ВКП(б) и одновременно первый секретарь Иркутского городского комитета ВКП(б). Отозван в ЦК ВКП(б),
 1939—1943 гг. — директор Ярославского, затем Ленинградского асбестовых заводов,
 1943—1950 гг. — председатель исполнительного комитета Московского районного совета г. Ленинграда.

Депутат Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

С 1950 г. на пенсии.

Награды и звания 

Награжден орденом Красной Звезды.

Примечания

Литература 
 Архив Александра Н. Яковлева — Альманах "Россия. XX век…

Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Первые секретари Иркутского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены особых троек НКВД СССР
Первые секретари Красноярского крайкома КПСС
Первые секретари Иркутского горкома КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС